La chefferie occupe une place centrale dans la culture bamiléké.
{{location map+|Ouest (Cameroun)|float=none|width=800|places=

Notes et références

Bibliographie 
 Sylvain Djache Nzefa, Les chefferies bamiléké dans l'enfer du modernisme... une chefferie de demain..., 1994, 32-33 pp. 

Chefferie traditionnelle au Cameroun
Bamilékés

Where are FOREKE-DSCHANG?